Con Santa Maria Novella a Firenze ci si può riferire a:
Basilica di Santa Maria Novella
Stazione di Santa Maria Novella
Piazza Santa Maria Novella
farmacia di Santa Maria Novella
Firenze Santa Maria Novella – canzone di Pupo del 1980

Pagine correlate 
 Pieve di Santa Maria Novella